Le miroir se brisa est le titre des œuvres suivantes :
 Le miroir se brisa (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1962, mettant en scène Miss Marple, qui a connu plusieurs adaptations :
Le miroir se brisa (), film britannique de Guy Hamilton sorti en 1980 ;
 Le miroir se brisa (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One, diffusé en 1992 ;
 Le miroir se brisa (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2011 ;
Le miroir se brisa est le titre du 18e épisode de la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusé en 2017.